Името Китен може да се отнася за:

 Китен, град в Област Бургас
 Китен, село в Област Варна